L'édition 2019 du tournoi de tennis de Montpellier se déroule du 4 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Jo-Wilfried Tsonga remporte l'épreuve en simple, Ivan Dodig et Édouard Roger-Vasselin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Allemands Peter Gojowczyk, Cedrik-Marcel Stebe et Mischa Zverev, du Canadien Vasek Pospisil, du Français Richard Gasquet et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Thomas Fabbiano, Radu Albot, Adrián Menéndez Maceiras, Evgeny Donskoy, Ivo Karlović et Ruben Bemelmans.

Pendant le tournoi 
Le Français Antoine Hoang () signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant au  tour Steve Darcis.

Le tenant du titre Lucas Pouille est éliminé dès son entrée en lice par le qualifié Márcos Baghdatís.

Lauréats 
Bien que  mondial en raison d'une convalescence prolongée après une opération du genou, Jo-Wilfried Tsonga remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Pierre-Hugues Herbert.

En double, Ivan Dodig et Édouard Roger-Vasselin décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Benjamin Bonzi et Antoine Hoang. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2019
Montpellier
Tennis en France en 2019
Tennis en février 2019
Sport en France en février 2019
2019 dans l'Hérault